Starszy marynarz (st. mar.) – stopień wojskowy w Marynarce Wojennej i Straży Granicznej
 Starszy marynarz (Able-bodied seaman, Able seaman, A/B) – funkcja w dziale pokładowym na statku handlowym na poziomie pomocniczym